Kramolín peut désigner :

Un patronyme 
 Josef Kramolin (1730-1802), peintre

Un toponyme

Kramolín, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Kramolín, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Nový Kramolín, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie